

Personen 
 Booker T. Washington, een Amerikaanse pedagoog en schrijver
 Dante Washington, een Amerikaanse voetballer
 Denzel Washington, een Amerikaanse acteur
 George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten
 George Washington Carver, een Amerikaanse uitvinder
 MaliVai Washington, Amerikaanse tennisspeler
 Washington Irving, een Amerikaanse schrijver
 Jakob von Washington, een Nederlands en Beiers militair
 Washington César Santos, Braziliaans voetballer
 Washington Luiz de Paula, Braziliaans voetballer 
 Washington Stecanelo Cerqueira, Braziliaans voetballer

Gebieden 
 Washington D.C., de hoofdstad van de Verenigde Staten
 Washington (staat), een staat in de Verenigde Staten
 Washington County (doorverwijspagina), counties in Amerika

Plaatsen in de Verenigde Staten

Plaatsen in Engeland 
 Washington (Tyne and Wear)
 Washington (West Sussex)

Universiteiten 
 Universiteit van Washington
 George Washington-universiteit
 Washington-universiteit te Saint Louis
 Washington State University
 Washington College
 Washington and Lee University

Schepen

Amerikaans 
 Washington (1775)
 USS Washington (roeigalei uit 1776)
 USS Washington (fregat uit 1776)
 USS Washington (latijnzeilgalei uit 1776)
 USS Washington (1814)
 USS Washington (1833)
 USS Washington (1837)
 USS Washington (ACR-11)
 USS Washington (BB-47)
 USS Washington (BB-56)
 USS George Washington (CVN-73)

Frans 
 Washington (schip, 1864) van Transat

Overig 
 Washington (sigarenmerk)
 Washington, DC (roman), een roman van Gore Vidal
 Mount Washington (doorverwijspagina), bergen en plaatsnamen
 Washington Tree, een grote boom in Californië